Національний парк Санґай () — національний парк, розташований в еквадорських провінціях Морона-Сантьяґо, Чимборасо і Тунґурауа.
 Санґай (кечуа, ) — діючий вулкан на східних схилах Кордильєри-Реаль, на території Еквадора.